Schönhausen kan syfta på:

Tyskland
 Schönhausen, Mecklenburg-Vorpommern – en kommun i Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Schönhausen (Elbe) – en kommun  i Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Schönhausen, Bergkamen – ett bostadsområde i staden Bergkamen i Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Schönhausenen, Wegberg – en stadsdel i staden Wegberg i Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Schönhausenen, Nümbrecht – en ort i kommunen Nümbrecht i Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Schönhausen – ett slott i i Niederschönhausen, Berlin.

Stadsdelar i Berlin
 Niederschönhausen i Pankows stadsdelsområde.
 Alt-Hohenschönhausen i Lichtenbergs stadsdelsområde.
 Neu-Hohenschönhausen i Lichtenbergs stadsdelsområde.